Ryan Wilson (atleet)
 Ryan Wilson (worstelaar)